Фекеєнь () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Фекеєнь () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Фекеєнь.
 Фекеєнь () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Менечу.